Алекса́ндр Сине́льников:
 Синельников, Александр Борисович (род. 1953) — российский демограф, социолог и публицист.
 Синельников, Александр Васильевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, лауреат Ленинской премии (1976).
 Синельников, Александр Хананович (Ханонович; 1925—1992) — учёный в области радиоэлектроники, организатор движения лыжных ультрамарафонов.
 Синельников, Александр Яковлевич (род. 1955) — российский анатом и патологоанатом.